Gilbert puede hacer referencia a:

Personas 
 Gilbert Desmet, ciclista belga retirado en 1967
 Gilbert Brulé, jugador canadiense de hockey sobre hielo en la NHL
 Gilbert Arenas, jugador estadounidense de baloncesto en la NBA
 Gilbert Stuart, pintor estadounidense
 Gilbert Bécaud, cantante francés
 Gilbert Duclos-Lassalle, ciclista francés retirado en 1995
 Charles-Gilbert Romme, diputado francés en la época de la Revolución Francesa
 Gilbert Abbott à Beckett, escritor y periodista británico
 Gilbert Walker, físico y estadístico británico
 Gilbert Favre, antropólogo suizo
 Gilbert Cruz luchador puertorriqueño del World Wrestling Council
 Charles Allan Gilbert, artista e ilustrador estadounidense
 Charles Henry Gilbert, ictiólogo estadounidense
 John Gilbert, actor de cine mudo estadounidense
 Melissa Gilbert, actriz, escritora y productora estadounidense
 Philippe Gilbert, ciclista belga
 William Gilbert, médico británico, pionero en el estudio del magnetismo
 William Gilbert, empresario británico, fundador de la empresa Gilbert
 William Schwenck Gilbert, dramaturgo e ilustrador británico

Autores de nombres científicos 
 Gilbert - Benjamin Davis Gilbert 1835-1907
 C.S.Gilbert - Carl Schloss Gilbert 1899-
 E.-J.Gilbert - Edouard-Jean (Edward) Gilbert (1888-1954)
 E.M.Gilbert - Edward Martinius Gilbert 1875-1956
 E.F.Gilbert - Elizabeth F. Gilbert 1929-
 G.C.C.Gilbert - Georges Charles Clément Gilbert 1908-1983
 H.C.Gilbert - Henry Clark Gilbert 1891-
 J.L.Gilbert - John Lester Gilbert 1920-1985
 L.E.Gilbert - Lawrence E. Gilbert fl. 2000
 M.E.Gilbert - M.E. Gilbert fl. 1926
 M.G.Gilbert - Michael George Gilbert 1943-
 O.L.Gilbert - Oliver Lathe Gilbert 1936-2005
 P.A.Gilbert - Percy Albert Gilbert 1883-1960
 W.J.Gilbert - William James Gilbert 1916-
 W.W.Gilbert - William Williams Gilbert 1880-1940

Islas 
 Islas Gilbert, archipiélago de las Kiribati, océano Pacífico

Localidades y divisiones administrativas 
 Gilbert, localidad de Argentina
 Gilbert Plains, localidad de Canadá
 Gilbert, localidad del estado de Arizona, EE. UU.
 Gilbert, localidad del estado de Arkansas, EE. UU.
 Gilbert, localidad del estado de Iowa, EE U
 Gilbert, localidad del estado de Luisiana, EE. UU.
 Gilbert, localidad del estado de Minnesota, EE. UU.
 Gilbert, localidad del estado de Carolina del Sur, EE. UU.
 Gilbert, localidad del estado de Virginia del Oeste, EE. UU.
 Gilbert, localidad del estado de Virginia del Oeste, EE. UU.
 Witton Gilbert, localidad de Inglaterra

Medicina 
 Síndrome de Gilbert, condición genética que afecta al hígado

Nombres comerciales 
 Gilbert, compañía de equipamiento deportivo